Osoby o tym nazwisku:
 August Wimmer – duński lekarz psychiatra i neurolog
 Friedrich Wimmer - niemiecki botanik, filolog klasyczny i pedagog
 Gerd Wimmer – austriacki piłkarz
 Herbert Wimmer – niemiecki piłkarz
 Jan Wimmer – polski historyk
 Kevin Wimmer – austriacki piłkarz
 Marian Bernard Wimmer – polski architekt, grafik i nauczyciel akademicki
 Oliver Wimmer - austriacki wokalista
 Paweł Wimmer – polski dziennikarz